Princesas puede referirse a:

 Princesas (película), película española de 2005 dirigida por Fernando León de Aranoa.
 Princesas (canción), canción de 2005 del grupo español de rock Pereza.
 Princesas Disney, personajes femeninos de Walt Disney Pictures.
 Princesas del mar (serie animada), serie de origen brasileño creada en 2007.
 Princesas (telenovela peruana), telenovela peruana basada en cuatro cuentos clásicos, estrenada en 2020.